hrabstwo Genesee (ang. Genesee County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Genesee (ang. Genesee County) w USA, w stanie Nowy Jork